Plusieurs congrégations religieuses sont qualifiées de carmélites de Sainte Thérèse :
 les carmélites de Sainte Thérèse de Florence ;
 les carmélites de Sainte Thérèse de Turin ;
 les carmélites missionnaires de Sainte Thérèse ;
 les carmélites missionnaires de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.